L’abréviation LS2 peut se rapporter à :
 l’émissions de télévision Loft Story 2 ;
 Rolladen-Schneider LS2, un planeur.